Val Verde (Califórnia)
Condado de Val Verde
Val Verde Park
TV Verde Vale

Ou ainda:
Verde Vale

Desambiguação

ru:Вальверде (вымышленная страна)